Irene Paleóloga (imperatriz da Bulgária) — filha de Miguel VIII Paleólogo e imperatriz-consorte da Bulgária entre 1279 e 1280
 Irene Paleóloga de Trebizonda — filha bastarda de Andrônico III Paleólogo e imperatriz-reinante de Trebizonda entre 1340 e 1341
 Irene Paleóloga (imperatriz bizantina) — imperatriz-consorte de Mateus Cantacuzeno
 Irene Paleóloga (ou Herina) — primeira esposa do imperador Isaac II Ângelo
 Irene Paleóloga — filha bastarda de Andrônico II Paleólogo e esposa de João II Ducas de Epiro
 Irene Paleóloga — filha de Andrônico III Paleólogo e esposa de Francisco I de Lesbos
 Irene Paleóloga — filha de Helena Cantacuzena e esposa de Khalil da Bitínia, o filho de Orcano I e da irmã de Helena, Teodora Cantacuzena
 Irene Paleóloga — mãe de Teodora Raulena

Desambiguações de antropônimos